Witold Nowak – piłkarz
 Witold Nowak – filozof